Skalitz ist der Name mehrerer Orte

Skalitz, Stadt im Okres Skalica, Slowakei; siehe Skalica
Skalitz an der Zwittawa, Gemeinde im Okres Blansko, Tschechien; siehe Skalice nad Svitavou
Skalitz, Gemeinde im Okres Tábor, Tschechien; siehe Skalice nad Lužnicí
Skalitz, (1939–45 Golitz), Gemeinde im Okres Znojmo, Tschechien, siehe Skalice u Znojma
Skalitz bei Leitmeritz, Ortsteil von Žitenice, Okres Litoměřice, Tschechien
Skalitz bei Lobositz, Ortsteil von Třebívlice, Okres Litoměřice, Tschechien
Skalitz bei Hohenstadt, Ortsteil von Zábřeh, Okres Šumperk, Tschechien
Skalitz, Ortsteil von Nečín, Okres Příbram, Tschechien
Skalitz, Ortsteil von Frýdek-Místek, Okres Frýdek-Místek, Tschechien
Skalitz, Ortsteil von Hrochův Týnec, Okres Chrudim, Tschechien
Skalitz, Ortsteil von Struhařov u Benešova, Okres Benešov, Tschechien

Böhmisch Skalitz, Stadt im Okres Náchod, Tschechien; siehe Česká Skalice
Großskalitz, Gemeinde im Okres Hradec Králové, Tschechien; siehe Skalice u Smiřic
Großskalitz, Ortsteil Velká Skalice von Zbraslavice, Okres Kutná Hora, Tschechien 
Großskalitz, frühere Bezeichnung von Česká Skalice, Okres Náchod, Tschechien 
Kleinskalitz, Ortsteil Malá Skalice von Česká Skalice, Okres Náchod, Tschechien 
Kleinskalitz, Ortsteil Skalička von Skalice u Smiřic, Okres Hradec Králové, Tschechien 
Kleinskalitz, Ortsteil Malá Skalice von Zbraslavice, Okres Kutná Hora, Tschechien 
Klosterskalitz, Gemeinde im Okres Kolín, Tschechien; siehe Klášterní Skalice
Silberskalitz, Gemeinde im Okres Kolín, Tschechien; siehe Stříbrná Skalice

Skalice, Nebenfluss der Lomnice in Tschechien; siehe Skalice (Fluss)

Siehe auch:
 Skalice